

Geografia 
 Neutsch – località nel comune tedesco di Modautal

Persone 
 Bernhard Neutsch – archeologo tedesco
 Erik Neutsch – scrittore tedesco